Vasselsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Vasselsjön, sjö i Hällefors kommun,  (44,2 ha)
Vasselsjön (Grythyttans socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (1,34 km²)
Vasselsjön (Hjulsjö socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (57 ha)
Vasselsjön, Dalarna, sjö i Ludvika kommun och Smedjebackens kommun,  (43,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn